

Patronyme 
 August Hoff (1892 - 1971), historien de l'Art allemand du  ;
 Benjamin Hoff (1946-), écrivain américain
 Charles-Ernest-Adolphe de Hoff (1771–1837), homme d’État et géologue allemand.
 Ignace Hoff (1836-1902), héros militaire français, communément appelé le sergent Hoff ;
 Clarence Clayton Hoff (1908-), arachnologiste américain  ;
 Karen Hoff (1921-2000), céiste danoise ;
 Magdalene Hoff (1940-2017), femme politique allemande ;
 Marcian Hoff surnommé Ted Hoff (1937-), ingénieur américain, inventeur du microprocesseur ;
 Max Hoff (1982-), kayakiste allemand ;
 Mustapha Hoff (1972-), joueur de basket-ball libérien ;
 Nils Jakob Hoff (1985-), rameur norvégien ;
 Sébastian Hoff (1976-), producteur et DJ néerlandais de musiques électroniques hardcore et gabber, plus connu sous son pseudonyme DJ Promo ;
 Vanda Hoff (~1899-1991), danseuse américaine.

Toponyme 
 Hoff est une ancienne commune de la Moselle fusionnée avec Sarrebourg.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme
Patronyme lorrain
Patronyme alsacien